Esslingen steht für:

 Esslingen am Neckar (bis 16. Oktober 1964 amtlich Eßlingen am Neckar), Stadt im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Esslingen (Landschaftsschutzgebiet),  Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Esslingen
 Esslingen ZH, Ortschaft in der politischen Gemeinde Egg am Pfannenstiel, Kanton Zürich, Schweiz
 Landkreis Esslingen, Landkreis in der Region Stuttgart, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg

Eßlingen steht für:

 Eßlingen, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Eßlingen (Solnhofen), Dorf der Gemeinde Solnhofen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Eßlingen (Tuttlingen), Stadtteil von Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

historisch:
 Eßlingen (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Siehe auch:
 Essling (Begriffsklärung)